Ла-Пуэбла-де-Альморадьель ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манча-Альта-де-Толедо. Занимает площадь 106 км². Население — 6122 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 97 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Толедо